Гераклея Понтійська — на чорноморському узбережжі Віфінії, нині — Ереглі в провінції Зонгулдак (Туреччина).
 Гераклея Перинфос, або Гераклея Фракійська — на європейському березі Мармурового моря на захід від Візантія, сучасне місто Мармара Ереглісі (Туреччина)
 Гераклея Сінтіка — у глибині Фракії, сучасне село Рупіте (Болгарія).
 Гераклея Лінкестіс — у Македонії, сучасне місто Битола (Північна Македонія).
 Гераклея Одрісська — на європейському березі Мармурового моря на північ від Херсонеса Фракійського, навпроти Офіуси, нині селище Ереклідже (Туреччина).
 Гераклея Віфінська — на південному березі Астакської затоки, тепер Ереглі — передмістя Карамюрселя.
 Гераклея Еолідська — в Еоліді на березі Адромітенської затоки, поблизу сучасного Баликшехіра.
 Гераклея Магнесійська — у Лідії, біля Магнесії, сучасної Маніси.
 Гераклея Месогійська — теж у Лідії, але під горою Месогіс.
 Гераклея Карійська — в Латмійській затоці біля Мілета.
 Гераклея Альбака — теж у Карії під горою Альбака.
 Гераклея Кібістра — в Памфілії, нинішня Конья Ереглісі.
 Гераклея Кассіотійська — гавань у Кассіотіді (Сирія) за 4 км на північ від Лаодікеї, тепер північне передмістя Латакії.
 Гераклея Кіррестійська, або ж Месопотамська — у Сирії біля Євфрату, за 5 км на північний захід від сучасного Манбіджа.
 Гераклея Мідійська — в сучасному Ірані, на північ від Раг (Рея), теперішній Буруккерд.
 Гераклея (Гераклеон) — гавань античного Кносса, теперішній Іракліон.
 Гераклея Трахінійська — поблизу Фермопіл, заснована у 426 р. до н. е. як спартанська колонія.
 Гераклея Пізатська — в Еліді на річці Кіфері на захід від Олімпії, зараз село Іраклея.
 Гераклея Акарнанська — поблизу Анакторія.
 Гераклея (Гераклеотіс) — на острові Фенікуса (теперішній Філікуді) на північ від Сицилії.
 Гераклея — на північному узбережжі Сицилії між Панормом і Солунтом
 Гераклея Міноя — на південному узбережжі Сицилії.
 Гераклея Луканія, або ж Луканська — в Луканії, тарентська колонія, заснована у 428 р. до н. е., місце загальних зборів представників міст Великої Греції, нині теперішнє Полікоро в провінції Матера.
 Гераклея Венеційська — одне з поселень, з яких виросла Венеція, нині муніципалітет в провінції Венеція.
 Гераклея Какабарія, або ж Салійська — на південному узбережжі сучасної Франції на схід від Массілії (Марселя).
 Гераклея Думнонська — на острові Ланді, за 19 км від мису Хартланд-пойнт у Девонширі (Британія).
 Гераклея (Горсіум) — римське поселення у Паннонії на річці Саррет, теперішнє селище Тац (Угорщина).
 Гераклея Таврійська — на кримському узбережжі Азовського моря.

 Гераклея — стародавня назва острова з групи Малі Кіклади, розташованого між на Наксосом та Іосом.